Banc steht für:

 Banc (Bertholène), Ortsteil der französischen Gemeinde Bertholène im Arrondissement Rodez
 Iosif Banc (1921–2007), rumänischer Politiker

Siehe auch: